L'espressione Giochi olimpici di Londra può essere riferita a quattro diverse edizioni dei Giochi olimpici estivi ospitate dalla città di Londra, nel Regno Unito:

Giochi della IV Olimpiade nel 1908
Giochi della XIII Olimpiade nel 1944, non disputati a causa della seconda guerra mondiale
Giochi della XIV Olimpiade nel 1948
Giochi della XXX Olimpiade nel 2012